Mellina ist der Name von Personen und Sachen.

Mellina ist der Nachname folgender Personen:
 Pierre Mellina, luxemburgischer Politiker (CSV) und ehemaliger Leichtathlet.
 Mathis Mellina, Beamter in Luxemburg und ehemaliger Leichtathlet
 Martine Mellina, luxemburgische Langstreckenläuferin
 Pol Mellina, luxemburgischer Langstreckenläufer

Mellina ist der Name eines Schiffes:
 Mellina (Schiff, 2003), Saugtrichterbagger mit der IMO-Nummer: 9260689